El término pasiego puede hacer referencia a:

Etnografía:
 Pasiego, habitante de la Pasieguería, territorio comprendido por las cabeceras de los valles de los ríos Miera, Pisueña y Pas, en Cantabria, del que toman el nombre; así como los cuatro valles más septentrionales de Espinosa de los Monteros, en Burgos.

Gastronomía:
 Sobao pasiego, bizcocho típico de la cocina pasiega, elaborado fundamentalmente con mantequilla, harina, azúcar, levadura y huevo; 
 Quesada pasiega, dulce típico de la cocina pasiega, elaborado fundamentalmente con queso fresco, huevo, mantequilla, harina, azúcar y canela;

Juegos:
 Salto pasiego, deporte rural practicado en Cantabria y originario de la comarca pasiega;
 Bolo pasiego, modalidad del juego de los bolos practicada en Cantabria y originaria de la comarca pasiega;

Geografía:
 Cueva de La Pasiega, cueva natural en el Valle del Pas;
 Montañas pasiegas, denominación genérica que se suele dar a las montañas que sirven de cabecera a la comarca pasiega, en Cantabria;
 Comarca de los Valles Pasiegos, división administrativa de Cantabria que incluye a los valles de Pas, Toranzo, Cayón, Carriedo, Luena y al municipio de San Roque de Riomiera. Actualmente sin validez legal;

Zoología:
 Vaca roja pasiega, raza de vaca lechera autóctona de la comarca pasiega;

Lingüística:
 Dialecto Pasiego del tronco asturleonés hablado tradicionalmente por los pasiegos. Constituye una de las variantes más distintivas del sistema dialectal cántabro.